La palabra ornamento puede referirse a:

 Ornamento, adorno artístico gráfico;
 Ornamento arquitectónico, ornato arquitectónico;
 Ornamento musical, adorno o floritura musical.